|-
| 107701 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107702 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107703 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107704 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107705 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107706 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107707 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107708 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107709 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107710 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107711 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107712 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107713 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107714 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107715 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107716 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107717 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107718 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107719 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107720 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107721 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107722 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107723 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107724 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107725 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107726 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107727 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107728 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107729 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107730 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107731 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107732 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107733 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107734 - || || 18 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107735 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107736 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107737 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107738 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107739 - || || 22 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107740 - || || 22 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107741 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107742 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107743 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107744 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107745 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107746 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107747 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107748 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107749 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107750 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107751 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107752 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107753 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107754 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107755 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107756 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107757 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107758 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107759 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107760 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107761 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107762 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107763 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107764 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107765 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107766 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107767 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107768 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107769 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107770 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107771 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107772 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107773 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107774 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107775 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107776 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107777 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107778 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107779 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107780 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107781 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107782 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107783 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107784 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107785 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107786 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107787 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107788 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107789 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107790 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107791 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107792 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107793 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107794 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107795 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107796 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107797 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107798 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107799 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107800 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
7